Schapen (Ems), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Schapen (geslacht), een geslacht van hoefdieren
 Schaap (dier), een soort in dit geslacht